Hubig ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hubig (* 1952), deutscher Philosoph
 Hermann Hubig (1912–1999), deutscher SS-Sturmbannführer
 Renate Hubig (* 1945), deutsche Fernsehansagerin und -moderatorin
 Stefanie Hubig (* 1968), Juristin und Ministerin für Bildung in Rheinland-Pfalz